

Населені пункти та їхні частини

 Каменна — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Каменна — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменна — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Каменна — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Каменна — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Каменна — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменна — частина міста Суха-Бескидзька в Суському повіті Малопольського воєводства
 Каменна — частина міста Скаржисько-Каменна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Каменна — частина міста Білий Бір у Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Каменна — частина села Тропішув у гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Каменна — частина села Опака в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменна — частина села Баричка в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменна — частина села Корбелюв у гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Каменна — частина села Ґруєць у гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каменна — частина села Пяскі-Бжустовські в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каменна — осада в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменна — осада в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Каменна — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Каменна (Їглава)
 Каменна (Тршебич)
 Каменна (Шумперк)
 Каменна (Чеське Будейовіце)

Примітки